René (voornaam)
 Renée (band), een Nederlandse band uit Den Haag
 Renée (zangeres), een Belgisch zangeres
 To Write Love on Her Arms, een Amerikaanse film uit 2012 van Nathan Frankowski, ook bekend als Renee